Натуральне число 1127
 1127 рік до нашої ери
 1127 рік нашої ери